Hauptwerk steht für:

 Hauptwerk (Orgel), ein bestimmtes Teilwerk des Musikinstruments
 Hauptwerk (Software), Sampler zur Simulation des Klanges einer Pfeifenorgel

Siehe auch:

 Opus magnum („großes Werk“ eines Künstlers)